Lagg bezeichnet:

 Lagg (Isle of Arran), Dorf auf der Isle of Arran, North Ayrshire, Schottland
 Lagg (Jura), Dorf auf Jura, Argyll and Bute, Schottland
 Lagg (Landschaft), einen Randsumpf von Regenmooren
 Lawotschkin LaGG-3, Jagdflugzeug
 Lagg (Whiskybrennerei), schottische Whiskybrennerei